Hans Goldschmidt kan syfta på:

* Hans Goldschmidt (1861–1923), tysk kemist
 Hans Goldschmidt (1879–1940), tysk historiker
 Hans Walter Goldschmidt (1881–1940), tysk rättslärd